Mors, a halál istene a római mitológiában
Mors (autómárka)
Mors (konstruktőr)
Mors, dániai sziget